Puf (haring)
 Puf (Def Rhymz)
 Presses Universitaires de France